Ранчо Сан Пабло има више значења:

 Ранчо Сан Пабло (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Пабло (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Пабло, Ехидо де Капултитлан (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Пабло, Игнасио Санчез (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Пабло, Мелесио Ернандез (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Пабло, Транкилино Рамирез (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Пабло (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику